El Torneig d'Atlanta 2016, oficialment conegut com a BB&T Atlanta Open 2016, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 29a edició del torneig es va celebrar entre el 30 de juliol i el 7 d'agost de 2016 a l'Atlantic Station d'Atlanta, Geòrgia, Estats Units.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2016
ATP World Tour 2016